Флаг Куба́нской наро́дной респу́блики () — государственный символ Кубанской народной республики наряду с гербом и гимном. Учреждён 23 февраля 1919 года Кубанской Радой вместе с остальной государственной символикой утверждён трёхполосный сине-малиново-зелёный государственный флаг. Ширина двух его крайних полос равнялась ширине средней полосы (каждая крайняя — 1/4 ширины флага, средняя — 1/2). Есть версия, что допускалось использование флага, в котором ширина каждой крайней полосы равнялась 1/3 ширины средней (каждая крайняя — 1/5 ширины флага, средняя — 3/5), либо же флага, где все три полосы были равновеликими, однако официальных данных о подобных модификациях флага нет.

Значения цветов флага и их расположения не были закреплены документально. Однако существуют различные неофициальные версии значений символики кубанского флага. По одной из них малиновый цвет символизировал казаков-черноморцев, потомков запорожцев, синий — казаков-линейцев, наследников донцов, зелёный — адыгов (либо всех горцев-мусульман). По другой малиновый цвет символизировал всех казаков Кубани, потомков как запорожцев, так и донцов.

Расположение цветов, по неофициальным данным, тоже несло в себе символизм. По одной из версий, малиновая полоса в центре («ствол») символизировала «центральное», государствообразующее население Кубани — казаков-черноморцев (либо всех казаков Кубани), зелёная снизу («корень») символизировала «изначальное», автохтонное население Кубани — адыгов, синяя сверху («ветви») символизировала «позднейшее» (полярное «изначальному») остальное население Кубани, формировавшееся на «корневой» и «стволовой» базе. Всё вместе являлось единым целым — «народом Кубани», образующим кубанское государство.

Цвета и облик флага Кубанской народной республики использованы во флаге современного Краснодарского края.

См. также 
 Малиновый Клин
 Кубанская народная республика
 Флаг Краснодарского края
 Гимн Краснодарского края

Примечания 

Кубанская народная республика

Казачество
События 23 февраля
Февраль 1919 года
Появились в 1919 году в РСФСР
1919 год в Адыгее